Александр Бартенев:
 Бартенев, Александр Владимирович (1956—2013) — украинский предприниматель и политический деятель, мэр Феодосии в 2008—2013 годах.
 Бартенёв, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 2794; 20 января 1814.
 Бартенев, Александр Николаевич (1878—1937) — русский военный, артиллерист, участник русско-японской войны, из дворянского рода Бартеневых; правнучатый племянник полководца М. И. Голенищева-Кутузова.
 Бартенев, Александр Николаевич (1882—1946) — зоолог и одонатолог.
 Бартенев, Александр Фёдорович (1953—2015) — украинский энтомолог.

Примечания